Наследственные заболевания
 Пороки развития